Ове Кролл (, род. 9 октября 1952) — датский шахматист, старший международный мастер ИКЧФ (1999).

Серебряный призер чемпионата Дании 1990 г. (в турнире разделил 1—2 места с Эр. Педерсеном и проиграл ему дополнительный матч). Также участвовал в чемпионате страны 1984 г.

В составе сборной Дании участник международного матча со сборной Швеции (1990 г.).

Чемпион шахматного клуба «Nordre» в Орхусе. Выступал за сборную клуба в командных чемпионатах Дании (обычно играл на 1-й доске).

Победитель турниров датских мастеров в Орхусе 1987 и 1990 гг. Несколько раз был серебряным призером аналогичных соревнований.

Участник юниорского чемпионата Европы 1973 / 74 гг.

В конце 1970 — начале 1980-х гг. несколько лет жил в Чикаго и Бостоне (во время учебы в аспирантуре Чикагского университета). Участвовал в различных американских соревнованиях, в том числе открытом чемпионате США 1979 г.

Активно выступал в соревнованиях по переписке. Главные достижения в заочных шахматах — победа в международном турнире WT/M/GT/155 (1984—1988 гг.), победа в юбилейном турнире Финской федерации заочных шахмат (1991—1997 гг.), победа в международном турнире WS/M/263 (2010—2012 гг.). В составе сборной Дании участник 14-й заочной олимпиады (2002—2006 гг.), финала 4-го командного чемпионата Европы (1994—1998 гг.), 5-го и 7-го командных турниров «Балтийское море — море дружбы» (1986—1991 гг.), ряда отборочных соревнований и матчевых встреч.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Кролла в базе Chessgames
 Личная карточка О. Кролла на сайте 365Chess
 Личная карточка О. Кролла на сайте ИКЧФ

 Шахматисты Дании
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Международные мастера ИКЧФ